Ра́томка () — железнодорожная станция, расположенная в Минском районе. Между платформой Минское Море и остановночным пунктом Крыжовка.

Станция расположена в одноимённом посёлке городского типа.

Стоимость 
 Стоимость проезда от станции Минск-Пассажирский — 0,44 рубля, от станции Молодечно — 1,39 рубля.
 Стоимость проезда на поездах городских линий составляет 1 рубль, независимо от станции назначения на участке Минск-Беларусь.

В пути 
Время в пути со всеми остановками около 26 минут.

Примечания

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Фото станции Ратомка на Фотолиниях

Станции Минского отделения Белорусской железной дороги